Краснопартизанское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Краснопартизанское сельское поселение — в Хоринском районе Республики Бурятия.
 Краснопартизанское сельское поселение — в Яшалтинском районе Республики Калмыкия.
 Краснопартизанское сельское поселение — в Ремонтненском районе Ростовской области.